Трофе́й Я́шина — это ежегодная футбольная награда, вручаемая с 2019 года лучшему вратарю года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

Награда названа в честь бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина. Победителя награды выбирают бывшие обладатели «Золотого мяча».

Список обладателей

Награды по игрокам

Победы по странам

Победы по клубам

Примечания 

 Футбольные награды